Ross Lake ist der Name folgender

Seen:
 Ross Lake (Irland)
 Ross Lake (Maine) (auch Chemquasabamticook Lake)
 Ross Lake (Minnesota)
 Ross Lake (Ohio)
 Ross Lake, Stausee der Ross-Talsperre in Washington

Orte:
 Ross Lake (Township), Crow Wing County, Minnesota
 Ross Lake Provincial Park, British Columbia, Kanada